Michał Jastrzębski (zm. 1764) – urzędnik ziemski w XVIII wieku, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Michał Jastrzębski (1859–1938) – duchowny ewangelicko-reformowany
 Michał Jastrzębski (ur. 1981) – perkusista
 Michał Jastrzębski (1902–1993) – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.